Шептицкий () — польская и украинская фамилия.

Часть носителей — представители графского рода Шептицких.

Известные носители:
 Шептицкий, Анджей (1939—2008) — польский энтомолог, специалист по систематике, морфологии и фаунистике скрыточелюстных
 Андрей (Шептицкий) (1865—1944) — граф, предстоятель Украинской греко-католической церкви (1900—1944)
 Атанасий (Шептицкий) (1686—1746) — предстоятель Украинской греко-католической церкви (1729—1746)
 Шептицкий, Иосиф Ромуальдович (1871—1941) — подполковник российской армии
 Климентий (Шептицкий) (1869—1951) — граф, архимандрит Украинской греко-католической церкви
 Лев Шептицкий (1717—1779) — предстоятель Украинской греко-католический церкви (1778—1779)
 Шептицкий, Олег Романович (род. 1986) — украинский футболист, нападающий клуба «Тобол» (Костанай)
 Шептицкий, Станислав (1867—1950) — граф, генерал-майор австро-венгерской армии и генерал-лейтенант Войска Польского, министр обороны Второй Польской республики
 Шептицкая, София (1837—1904) — графиня, польская писательница и художница, мать Андрея Станислава и Климентия Шептицких